Agua Dulce (spanisch für Süßwasser) oder Aguadulce ist der Name folgender Orte:

in Bolivien:
 Agua Dulce (Mamoré), Ort in der Provinz Mamoré, Departamento Beni
 Agua Dulce (Palos Blancos), Ort im Municipio Palos Blancos, Departamento La Paz
 Agua Dulce (Pando), Ort in der Provinz Madre de Dios, Departamento Pando
 Agua Dulce (Potosí), Ort im Municipio Potosí, Departamento Potosí
 Kanton Agua Dulce, Kanton in der Provinz Madre de Dios, Departamento Pando

in Mexiko:
 Agua Dulce (Puebla)
 Agua Dulce (Agua Dulce) (Bundesstaat Veracruz)
 Agua Dulce (Papantla) (Bundesstaat Veracruz)
 Municipio Agua Dulce, Verwaltungseinheit im Bundesstaat Veracruz

in Panama:
 Aguadulce (Panama)

in Spanien:
 Aguadulce (Sevilla)
 Aguadulce (Almería)

in den Vereinigten Staaten:
 Agua Dulce (Kalifornien)
 Agua Dulce (El Paso County, Texas)
 Agua Dulce (Nueces County, Texas)

Sonstiges:
 Agua Dulce Airpark, Airport im Los Angeles County, Kalifornien
 Agua Dulce Stratton Oil and Gas Field, Öl- und Gasfeld im Nueces County, Texas

Siehe auch:
 Agua Dulce Creek